Abernathy ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Abernathy (* 1953), Rennrodlerin von den US-Jungferninseln
 Brent Abernathy (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles F. Abernathy, US-amerikanischer Professor für Jura und Mitbegründer des Southern Poverty Law Center
 Donzaleigh Abernathy (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Juandalynn Abernathy, (* 1956), in Deutschland lebende Opernsängerin, Tochter von Ralph Abernathy 
 Juanita Abernathy (1931–2019), US-amerikanische Bürgerrechtsaktivistin und Hochschullehrerin
 Lee Roy Abernathy (1913–1993), US-amerikanischer Vocalist und Komponist
 Lewis Abernathy, US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Marion Abernathy, US-amerikanische R&B-Sängerin
 Ralph Abernathy (1926–1990), US-amerikanischer Bürgerrechtler, baptistischer Geistlicher
 Robert Abernathy (1924–1990), US-amerikanischer SF-Autor
 Samantha Abernathy (* 1991), US-amerikanische Pokerspielerin
 Ted Abernathy (1933–2004), US-amerikanischer Baseballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Abernathy (Calhoun County, Alabama), nicht mehr existenter Ort
 Abernathy (Cleburne County, Alabama)
 Abernathy (Mississippi), Rankin County, nicht mehr existenter Ort
 Abernathy (Tennessee), Lauderdale County, nicht mehr existenter Ort
 Abernathy (Mississippi)
 Abernathy (Texas)
 Abernathy Division, CDP, Hale County, Texas

Sonstiges:
 Abernathy Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Abernathy Run, ein Fluss im US-Bundesstaat West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Abernathy Farm, in Conway, Tennessee, ID-Nr. 01000393
 Abernathy Furniture Company Factory, in Leavenworth, Kansas, ID-Nr. 04001142

Siehe auch:
 Abernathy Creek
 Abernethy